Nyambeho kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyambeho (vattendrag i Burundi, Gitega), 
 Nyambeho (vattendrag i Burundi, Kayanza), 

Robotskapade Burundiförgreningar